Paul Whiteman – direttore d'orchestra jazz statunitense
 Steve Whiteman – cantante statunitense
 Whiteman Air Force Base – base aerea militare dell'United States Air Force